Syr Darja (Oezbeeks: Sirdaryo), een rivier in Centraal-Azië
 Sirdarjo (provincie), een provincie in Oezbekistan
 Sirdarjo (stad), een stad in Oezbekistan